Florø SK is een Noorse sportclub uit Florø,  het meest westelijke plaatsje van het land. De club bestaat uit de afdelingen voetbal en handbal, waarvan de voetbalafdeling Florø Fotball het meest bekend is. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Florø Stadion. De kleuren van de ploeg zijn blauw-zwart.

Geschiedenis

Voetbal
Na de eeuwwisseling heeft de club zich op talentenontwikkeling gericht en richtte daartoe een eigen voetbalacademie op. In 2016 lukte het de blauw-zwarten om voor de eerste keer in de geschiedenis te promoveren naar het een-na-hoogste voetbalniveau in Noorwegen, de 1. divisjon. Het versloeg op de voorlaatste speeldag de enig overgebleven concurrent Nest-Sotra thuis met 2-0. Na twee jaar zakte Florø SK weer terug naar de 2. divisjon.

Resultaten

Externe links
 Florø Fotball

Noorse voetbalclub
Kinn
Vestland
Sport in Vestland